

Cinema 
 The Singularity  – film documentario del 2012 diretto da Doug Wolens
 Singularity - L'attacco dei robot (Singularity) – film del 2017 diretto da Robert Kouba

Informatica 
 Singularity  – sistema operativo sviluppato da Microsoft
 Singularity (SiNGULAЯiTY) – videogioco sviluppato da Raven Software e pubblicato nel 2010

Musica 
 Singularity  – album dei Mae del 2007
 Singularity – album di Peter Hammill del 2006
 Singularity – album di Robby Krieger del 2010
 Singularity – singolo dei Bright Eyes del 2010
 Singularity – singolo di Steve Aoki del 2013
 Singularity – album dei Northlane del 2013
 Singularity – album di Jon Hopkins del 2018
 Singularity – singolo di Jon Hopkins del 2018
 Singularity – singolo di Kim Taehyung del 2018

Televisione 
Il cavallo di Troia (Singularity) – episodio della prima stagione di Stargate SG-1
La singolarità (Singularity) – episodio della seconda stagione di Star Trek: Enterprise